Rottum ist der Name von geographischen Objekten:

in Deutschland:
 Rottum (Estringen), Bauerschaft von Estringen (Lingen), Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Rottum (Kamen), Ortsteil der Stadt Kamen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Rottum (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rottum (Westernach), rechter Quellfluss der Westernach bis etwa Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg; mit den Oberläufen bis Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg:
 Bellamonter Rottum oder Obere Rottum, linker Oberlauf; manchmal auch zur Rottum selbst gerechnet
 Steinhauser Rottum oder Untere Rottum, rechter Oberlauf
 Burg Rottum, bei Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

in den Niederlanden:
 Gruppe von Nordseeinseln, die zur Gemeinde Eemsmond, Provinz Groningen in den Niederlanden gehört: Rottumeroog, Rottumerplaat und Zuiderduintjes
 Rottum (Eemsmond), Dorf in der Gemeinde Eemsmond, Provinz Groningen
 Rottum (Friesland), Dorf in der Gemeinde De Fryske Marren, Provinz Friesland